Оптима:

 «Оптима» — марка троллейбусов производства ЗАО «Тролза».
 «Оптима» — серия домов.
 «Оптима» — марка сигарет.
 «Оптима Банк» — киргизский банк.